Quigly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2018), auteure et traductrice anglaise
Kathleen Quigly (1888-1981), vitrailliste et peintre irlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme